Redjowinangoen
Plaats in Indonesië
 Rejowinangun (Kotagede), een plaats in het onderdistrict Kotagede regentschap Jogjakarta Stad in de provincie Jogjakarta
 Rejowinangun (Kemiri), een plaats in het onderdistrict Kemiri regentschap Purworejo in de provincie Midden-Java
 Rejowinangun (Kademangan), een plaats in het onderdistrict Kademangan, regentschap Blitar in de provincie Oost-Java
 Rejowinangun (Trenggalek), een plaats in het onderdistrict Trenggalek, regentschap Trenggalek in de provincie Oost-Java
 Rejowinangun Selatan, is een plaats, in het onderdistrict Magelang Selatan, regentschap Magelang Stad van de provincie Midden-Java
 Rejowinangun Utara, is een plaats in het onderdistrict Magelang Tengah, regentschap Magelang Stad van de provincie Midden-Java